MVG steht als Abkürzung für:

 Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH, Tochtergesellschaft der Mainzer Stadtwerke AG
 Mannheimer Verkehrs-Aktiengesellschaft, siehe MVV Verkehr
 Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH
 Mitarbeitervertretungsgesetz
 Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH
 Münchner Verkehrsgesellschaft mbH
 Mürztaler Verkehrs-Gesellschaft mbH

MvG steht als Abkürzung für:

 Michael von Grünigen (* 1969), Schweizer Skirennläufer
 Michael van Gerwen  (* 1989), niederländischer Dartspieler

mvg steht als Abkürzung für:

 mvg Verlag der Münchner Verlagsgruppe

MVG